Болтин — русская фамилия.

Известные носители 
 Болтин, Александр Арсентьевич (1832—1901) — русский мореплаватель.
 Болтин, Баим Фёдорович (Борис, конец XVI—середина XVII в.) — русский военный и государственный деятель, стольник, воевода и ясельничий, старший сын дворянина Фёдора Михайловича Болтина.
 Болтин, Евгений Арсеньевич (1900—1981) — советский военный историк.
 
 Болтин, Олег Игоревич (род. 1993) — казахстанский борец вольного стиля и рестлер.